Amt Burg-Sankt Michaelisdonn – comunità amministrativa tedesca con capoluogo Burg nel circondario del Dithmarschen (Schleswig-Holstein)
 Amt Burg – comunità amministrativa tedesca con capoluogo Burg nel circondario della Sprea-Neiße (Brandeburgo)

Pagine correlate 
 Burg – pagina di disambiguazione
 Bürg – pagina di disambiguazione